Mörken ist der Name von
 Mörken (Dobersdorf), Ortsteil der Gemeinde Dobersdorf, Kreis Plön in Schleswig-Holstein
 Mörken, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Mierki, Dorf in der Gmina Olsztynek, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gerald Mörken (* 1959), deutscher Schwimmer